Le tournoi Open du Texas 2008 est l'édition féminine 2008 du tournoi de squash Open du Texas qui se déroule du 20 au  à Houston. 
Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées.

La tenante du titre Natalie Grainger conserve son titre face à Laura Lengthorn-Massaro. C'est le  titre de Natalie Grainger, 30 ans, et le  sur sa terre d'adoption depuis l’obtention de la nationalité américaine en .

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Texas (squash)

Liens externes 

Compétition de squash à Houston
Événement sportif à Houston
Sport aux États-Unis en mai 2008
Squash en 2008